Монако 1902 — 2-й международный шахматный турнир, проходивший с 1 февраля по 12 марта в Монте-Карло.
 20 участников
 при ничейном результате партии каждому из соперников начислялось по ¼ очка и партия переигрывалась, причём победитель в этом случае получал ещё ½ очка, то есть всего ¾ очка; если 2-я партия также заканчивалась вничью, оба соперника получали ещё по ¼ очка, то есть ½ очка за 2 ничьи. От использования данной системы отказались после этого турнира, поскольку первых призеров разделила четверть очка.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Монако (шахматный турнир)
1902 год в шахматах